

Anno 
 1809 (MDCCCIX in numeri romani) – anno del XIX secolo 
 1809 a.C.

Matematica 
 1809 – numero naturale

Astronomia 
 1809 Prometheus – asteroide della fascia principale del sistema solare